Il singolare dello Stockholm Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Gaël Monfils era il detentore del titolo ma è stato sconfitto al primo turno da Patrik Rosenholm.In finale Tomáš Berdych ha sconfitto Jo-Wilfried Tsonga per 4-6, 6-4, 6-4.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Jo-Wilfried Tsonga (finale)
  Tomáš Berdych
  Nicolás Almagro (semifinale)
  Florian Mayer (secondo turno)

  Feliciano López (secondo turno)
  Michail Južnyj (quarti di finale)
  Marcos Baghdatis (semifinale)
  Jarkko Nieminen (secondo turno)

Wildcard 

  Nicolás Almagro (semifinale)
  Lleyton Hewitt (quarti di finale)

  Patrik Rosenholm (secondo turno turno)

Qualificati

  Federico Delbonis (primo turno)
  Maxime Teixeira (primo turno)

  Marius Copil (secondo turno)
  Yannick Mertens (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

ATP World Tour 2012
Stockholm Open 2012